Ricardo Rozo, entraîneur de football colombien,
Rómulo Rozo, sculpteur et peintre indoaméricain.